Simard (Saône-et-Loire), een Franse gemeente
Simard (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk